Сборная Кувейта по футболу — национальная команда, представляющая Кувейт на международных соревнованиях по футболу. Сборная контролируется Футбольной ассоциацией Кувейта.  Наивысшим достижением сборной является победа в Кубке Азии 1980. По состоянию на 7 апреля 2021 года сборная занимает 148-е место в рейтинге ФИФА.

Основные достижения 
Сборная Кувейта только в 1982 году смогла пробиться в финальную стадию ЧМ 1982, где сыграла вничью со сборной Чехословакии, но проиграла сборным Англии и Франции.

Команда запомнилась больше не игрой, а скандалом во время матча с Францией. При счете 1:3 французы забили очередной гол. Футболисты сборной Кувейта при этом остановились, поскольку посчитали, что услышали свисток арбитра. Первоначально рефери засчитал гол, потому что он и не думал останавливать игру. Однако кувейтцы в знак протеста против этого решения отказались продолжить матч вообще. Игра была возобновлена только после вмешательства шейха Фахада Аль Ахмеда и после того, как судья отменил забитый гол.

На Кубке Азии по футболу сборная добилась больших успехов, в 1976 году Кувейт смог дойти до финала, а в 1980 году команде удалось выиграть турнир.

Самую крупную победу сборная Кувейта одержала над сборной Бутана в 2000 году, матч закончился со счетом 20:0. На тот момент это была самая крупная победа в международном матче. В этом же году сборная Кувейта приняла участие в Сиднейской Олимпиаде.

Наиболее крупным успехом на Олимпийских играх остается выход в 1/4 финала на Московской Олимпиаде.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года кувейтцы играли в одной группе со сборными Ирана, Сирии и ОАЭ.

В 2010 году сборная  выиграла Чемпионат западной Азии по футболу, обыграв в финале сборную Ирана со счетом 2:1. Это первое подобное достижение сборной Кувейта.

В том же году сборная Кувейта выиграла свой 10-й Кубок наций Персидского залива, победив в дополнительное время сборную Саудовской Аравии со счетом 1:0.

История выступления на международных турнирах

Чемпионат мира 
 1930 — 1970 — Не участвовала
 1974 — 1978 — Не прошла квалификацию
 1982 — Первый групповой этап (21-е место)
 1986 — 2022 — Не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 1956 — 1968 — Не участвовала
 1972 — Групповой этап
 1976 —  2-е место
 1980 —  Чемпион
 1984 —  3-е место
 1988 — Групповой этап
 1992 — Не прошла квалификацию
 1996 — 4-е место
 2000 — Четвертьфинал
 2004 — Групповой этап
 2007 — Не прошла квалификацию
 2011 — Групповой этап
 2015 — Групповой этап
 2019 — Дисквалифицирована
 2023 — Не прошла квалификацию

Олимпийские игры 
 1900 — 1956 — Не принимала участие
 1960 — 1976 — Не прошла квалификацию
 1980 — Четвертьфинал
 1984 — Не прошла квалификацию
 1988 — Не прошла квалификацию
 1992 — Групповой этап
 1996 — Не прошла квалификацию
 2000 — Групповой этап
 2004 — Не прошла квалификацию
 2008 — Не прошла квалификацию
 2012 — Не прошла квалификацию
 2016 — Не прошла квалификацию
 2020 — Не прошла квалификацию

Чемпионат западной Азии по футболу

Достижения 
Обладатель Кубка Азии: (1)
 1980

Финалист Кубка Азии: (1)
 1976

Обладатель Кубка наций Персидского залива: (10)
 1970, 1972, 1974,1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010

Финалист Кубка наций Персидского залива: (1)
 1979

Победитель Игр Западной Азии: (1)
 2002

Известные игроки 
 Бадер Аль-Мутава 
 Валид Али
 Башар Абдулла
 Мусаид Неда
 Наваф Аль-Халиди
 Джара Аль-Атики
 Сулейман Аль-Хабаши
 Нухаир Аль-Шаммари
 Джамаль Мубарак
 Махбуб Мубарак
 Фахад Аваз
 Мишель Платини

Известные тренеры 
  Марио Загалло
  Карлос Алберто Паррейра
  Валерий Лобановский
  Луис Фелипе Сколари
  Берти Фогтс
  Дьюла Грошич

Примечания

Ссылки 
 Официальный фан-сайт 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Кувейта
 Сборная Кувейта на сайте ФИФА

Кувейт